Henry Clifford (1e graaf van Cumberland) (1493-1542), Engels edelman
 Henry Clifford (2e graaf van Cumberland) (1517-1570), Engels edelman
 Henry Clifford (5e graaf van Cumberland) (1592-1643), Engels edelman
 Henry Hugh Clifford (1826-1883), Engels legerofficier